Antoine Bemelmans (Maastricht 26 januari 1800 - Brussel (stad) 8 mei 1837) was een Belgisch jurist, advocaat bij het Hof van Cassatie in Brussel.

Levensloop 
Antoine Nicolas Joseph Marie Bemelmans promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leuven in 1820, legde de voorgeschreven eed af en werd in 1832 advocaat bij het Hof van Cassatie. Ook zijn broer Pacifique Bemelmans was jurist en substituut van de Procureur des Konings. Waarschijnlijk is hun vader Antoine Bemelmans te identificeren met de gelijknamige professor van de Rijksuniversiteit Leuven.

Publicaties 
 1820: Dissertatio inauguralis juridica de modis quibus servitutes praediorum constituuntur, Leuven, 1820.
 1836: Interprétation de la loi du 10 Vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes, Brussel, 1836.

Literatuur 
 Georges VAN HECKE, Notes pour servir à l'histoire du barreau de cassation, Bruxelles, 1979.

Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leuven
Belgisch advocaat